Jarosław Modzelewski (ur. 1955) – malarz, profesor ASP w Warszawie
 Jerzy Modzelewski (1905-1986) – biskup
 Karol Modzelewski (1937-2019) – mediewista, polityk
 Kazimierz Modzelewski (1934-2011) – poseł na Sejm
 Stanisław Modzelewski (1929-1969) – morderca
 Stefan Modzelewski (1889-1947) – malarz
 Waldemar Modzelewski (ur. 1967) – poseł na Sejm
 Witold Modzelewski (ur. 1956) – prawnik
 Władysław Modzelewski – polski polityk, prezydent Radomia
 Zenon Modzelewski (1933-1996) – pallotyn
 Zygmunt Modzelewski (1900-1954) – minister spraw zagranicznych